Дело̀н:
 Алѐн (Фабиа̀н Морѝс Марсѐл) Дело̀н – известен френски актьор
 Антони Делон (), френски актьор от американски произход
 Анушка Делон (), е френска актриса, дъщеря на актьора Ален Делон